Thamsanqa Sangweni (Empangeni, 1989. május 26. –) dél-afrikai labdarúgó, az élvonalbeli Mamelodi Sundowns középpályása.

Bátyja Siyabonga Sangweni.

További információk 

1989-ben született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
A Mamelodi Sundowns labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Az AmaZulu labdarúgói
Élő személyek